St. Josephus kann stehen für
Josef von Nazareth, biblische Person
danach benannt:
Josephskirche, 
Zeche St. Josephus

Siehe auch:
Josephus